La princesa Nanasipauʻu (Nanasipauʻu Eliana Tukuʻaho, Auckland, 20 de marzo de 2018) es miembro de la realeza de Tonga y de la Casa de Tupou. Es la tercera hija y segunda niña de los príncipes herederos, Tupouto'a 'Ulukalala y Sinaitakala Fakafānua.  Ocupa el cuarto lugar en la línea de sucesión al trono tongano, tras su padre y hermanos mayores el príncipe Taufaʻahau Manumataongo y la princesa Halaevalu Mataʻaho.

Biografía

Nacimiento 
La princesa Nanasipauʻu nació el 20 de marzo de 2018 en el Auckland City Hospital, allí se encontraban los padres del príncipe Tupouto'a, los reyes Tupou VI y Nanasipauʻu Tukuʻaho, así como la consuegra de estos, Sinaitakala ’Ofeina ’e he Langi Fakafānua.

Bautizo 
La princesa fue bautizada el 10 de junio de 2018 en la ANZAC Memorial Chapel of St Paul, Royal Military College Duntroon. En la ceremonia estuvo presente la familia real, las princesas Mele Siuilikutapu Kalaniuvalu Fotofili y Sinaitakala Ofeina e Langi Fakafanua, y el presidente del parlamento, Fatafehi Fakafānua.

Títulos y estilos 
 20 de marzo de 2018-presente: Su Alteza Real la princesa Nanasipauʻu Tukuʻaho de Tonga.

Ancestros

Referencias 

Realeza de Tonga
Tonganos
Nacidos en Auckland
Nacidos en 2018
Personas vivas
Niños de la realeza